Rebra:
 Comuna Rebra, Bistrița-Năsăud (în maghiară: Nagyrebra), o comună în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania, România
 Rebra (în maghiară: Nagyrebra), un sat în județul Bistrița-Năsăud
 Rebra-Parva, Bistrița-Năsăud
 Mănăstirea "Sfinții Apostoli Petru și Pavel", Rebra-Parva
 Râu
 Râul Rebra, un curs de apă, afluent al râului Someșul Mare
 Râul Izvorul Bârlei, Rebra, un curs de apă, afluent al râului Rebra
 Râul Făget, Rebra, un curs de apă, afluent al râului Rebra
 Râul Izvorul Negru, Rebra, un curs de apă, afluent al râului Rebra
 Râul Paltin, Rebra, un curs de apă, afluent al râului Rebra
 Râul Valea Ursului, Rebra, un curs de apă, afluent al râului Rebra
 Râul Valea Vinului, Rebra, un curs de apă, afluent al râului Rebra

Vezi și 
 Rebrișoara

Toponime românești